Fawn Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Fawn Island (Ohio)
 Fawn Island (Oregon)
 Fawn Island (Washington)

in Kanada:
 Fawn Island (Ontario)